Michael Jäger (urednik), austrijski urednik i amaterski astronom
Michael Jäger (kirurg)
Michael Jäger (ortoped)
Michael Jäger (novinar), njemački novinar
Michael Jäger (slikar)
Michael Jäger (glazbenik)
Michael Jäger (književni znanstvenik) i filolog
Michael Jäger (glumac)